Уи́льям Бо́дайн (; ) — американский кинорежиссёр, киноактёр и сценарист. Один из самых плодовитых режиссёров Голливуда: 372 фильма за 55 лет, причём в самых разных жанрах.

Биография 
Уильям Вашингтон Бодайн родился 15 января 1892 года в Нью-Йорке. Его отца также звали Уильям, он работал водителем в молочной компании; мать звали Элла Моран. У Уильяма было два младших брата: Гарольд, который тоже стал режиссёром, однако гораздо менее известным; и Тед, который умер вместе с отцом в 1905 году от пневмонии.

Избранная фильмография

Режиссёр 
372 фильма и сериала с 1915 
166 фильмов — короткометражные; в 6 в титрах не указан; в 6 указан под псевдонимом Уильям Икс. Краули.
 Широкий экран 
 1923 —  / The Country Kid
 1924 — Дочери удовольствий / Daughters of Pleasure
 1925 — Маленькая Анни Руни / Little Annie Rooney
 1926 — Воробушки / Sparrows
 1926 —  / Hold That Lion
 1930 —  / Those Who Dance
 1930 —  / Road to Paradise
 1931 —  / The Lady Who Dared
 1931 —  / Men in Her Life
 1932 — Три умницы / Three Wise Girls
 1932 —  / Make Me a Star
 1934 —  / The Old Fashioned Way
 1935 —  / Boys Will Be Boys
 1936 —  / Where There's a Will
 1936 —  / Educated Evans 1937 —  / Feather Your Nest
 1938 —  / Torchy Gets Her Man
 1939 —  / Torchy Blane in Chinatown
 1940 —  / Misbehaving Husbands
 1941 —  / Emergency Landing
 1941 —  / Federal Fugitives
 1941 —  / Desperate Cargo
 1942 —  / Duke of the Navy
 1942 —  / One Thrilling Night
 1942 —  / The Living Ghost
 1943 — Человек-обезьяна / The Ape Man
 1943 —  / Clancy Street Boys
 1943 —  / Ghosts on the Loose
 1943 —  / Mr. Muggs Steps Out
 1943 —  / Mystery of the 13th Guest
 1944 — Человек-вуду / Voodoo Man
 1944 —  / Follow the Leader
 1945 —  / Mom and Dad
 1946 —  / The Shadow Returns (в титрах не указан)
 1946 —  / Spook Busters
 1947 —  / Hard Boiled Mahoney
 1947 —  / The Chinese Ring
 1948 —  / The Golden Eye
 1948 —  / Incident
 1949 —  / The Lawton Story
 1950 —  / Blues Busters
 1951—1953 —  / Racket Squad (16 эпизодов)
 1952 —  / Jet Job
 1952 —  / Bela Lugosi Meets a Brooklyn Gorilla
 1953 —  / Jalopy
 1955 —  / High Society
 1956 —  / Westward Ho the Wagons!
 1957 —  / Up in Smoke
 1960 —  / Ten Who Dared
 1966 — Джесси Джеймс встречает дочь Франкенштейна / Jesse James Meets Frankenstein's Daughter
 1966 —  / Billy the Kid Versus Dracula

 Телевидение 
 1953 —  / The Adventures of Wild Bill Hickok (13 эпизодов)
 1955 — Клуб Микки Мауса / The Mickey Mouse Club (2 выпуска)
 1955 —  / Spin and Marty (6 эпизодов)
 1955—1956, 1959—1962, 1968 —  / Disneyland (13 эпизодов)
 1957 —  / Circus Boy (4 эпизода)
 1957—1958 —  / Broken Arrow (8 эпизодов)
 1957—1959 —  / The Adventures of Rin Tin Tin (21 эпизод)
 1958 —  / Naked City (5 эпизодов)
 1958—1959 —  / Rescue 8 (11 эпизодов)
 1960—1968 — Лесси / Lassie (79 эпизодов)
 1966—1967 —  / The Green Hornet (4 эпизода)

 Ассистент режиссёра 55 фильмов с 1911 по 1914 год
Все фильмы короткометражные.

Актёр 
Все фильмы, кроме одного, короткометражные; в 18 в титрах не указан.

 Сценарист 
16 фильмов — короткометражные; в одном в титрах не указан
 1942 —  / Duke of the Navy
 1943 —  / Mr. Muggs Steps Out
 1944 —  / Follow the Leader
 1960—1962 — Лесси / Lassie'' (3 эпизода)

Примечания 

Киноактёры США
Телережиссёры США
Умершие от почечной недостаточности
Похороненные на кладбище Hollywood Forever